Il termine zebrina è legato a diverse piante: 

 Malva sylvestris – varietà zebrina
 Tradescantia zebrina (Zebrina pendula)
 Huernia zebrina